Акдарья́ ( — «белая река») — гидроним в Средней Азии. Может означать:

 Акдарья — река в Кашкадарьинском вилояте, приток реки Кашкадарья.
 Акдарья (протока Зеравшана) — протока реки Зеравшан.
 Акдарья — одно из названий реки Агалык